Erdei Ferenc (1910–1971) szociológus, író, politikus, miniszter, országgyűlési képviselő
Erdei Ferenc (1933–1986) építész